Fogo Italian FIM Speedway Grand Prix był ósmą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 3 sierpnia 2012 na stadionie Olympia w Terenzano, Włochy. Zwycięzcą został Antonio Lindbäck, pokonując w finale Emila Sajfutdinowa, Grega Hancocka i Martina Vaculika.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Nicolasa Covattie. Zawodnikami rezerwowymi byli: Michele Paco Castagna i Nicolas Vicentin.

Trzeci raz z kolei w turnieju, jako rezerwa kwalifikowana, pojedzie Martin Vaculík, zastępując kontuzjowanego Jarosława Hampela.
 (6)  Jarosław Hampel → (19)  Martin Vaculík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 10 sierpnia.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Lindbaeck, Jonsson, Andersen, Lindgren
 Sajfutdinow, Hancock, N. Pedersen, Crump
 Holder, Ljung, B. Pedersen, Vaculik
 Bjerre, Harris, Gollob, Covatti
 Jonsson, Crump, Harris, B. Pedersen
 Sajfutdinow, Ljung, Lindgren, Gollob (d)
 N. Pedersen, Bjerre, Lindbaeck, Holder
 Vaculik, Hancock, Covatti, Andersen
 Holder, Sajfutdinow, Jonsson, Covatti
 Crump, Vaculik, Lindgren, Bjerre (d)
 Hancock, Gollob, B. Pedersen, Lindbaeck
 Ljung, Harris, N. Pedersen, Andersen
 Vaculik, Gollob, N. Pedersen, Jonsson
 Harris, Lindgren, Holder, Hancock
 Lindbaeck, Crump, Ljung, Covatti
 Andersen, Sajfutdinow, B. Pedersen, Bjerre
 Hancock, Jonsson, Bjerre, Ljung
 N. Pedersen, Covatti, Lindgren, B. Pedersen
 Vaculik, Sajfutdinow, Lindbaeck, Harris (w)
 Crump, Holder, Gollob, Andersen
 Półfinały:
 Sajfutdinow, Lindbaeck, N. Pedersen, Crump
 Vaculik, Hancock, Holder, Jonsson (u)
 Finał:
 Lindbaeck, Sajfutdinow, Hancock, Vaculik (w)

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Włochy
2012
2012 we Włoszech